Campocroce ima više značenja:
 Campocroce, Treviso
 Campocroce, Venezia